Označení vila Löw-Beer nebo Löw-Beerova vila může nést více staveb:
 Vila Löw-Beer (Brno-Černá Pole) – secesní dům v Brně, Drobného 22, též Fuhrmannův dům
 Vila Löw-Beer (Brno-Pisárky) – funkcionalistický dům v Brně, Kalvodova 108, též vila Ernsta Löw-Beera
 Vila Löw-Beer (Půlpecen) – dům v obci Chrastavec na Svitavsku
 Löw-Beerovy vily ve Svitávce – dvojice domů ve Svitávce na Blanensku
 Velká Löw-Beerova vila
 Malá Löw-Beerova vila